Александр Башуцкий:
 Башуцкий, Александр Данилович (1793—1877) — русский юрист, сенатор, член Верховного уголовного суда.
 Башуцкий, Александр Павлович (1803—1876) — русский литератор.